Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Miami Open 2022 der Herren. Für das Turnier der Kategorie ATP Tour Masters 1000 qualifizierten sich zwölf Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 48 Spieler an der Qualifikation teil, die am 21. und 22. März 2022 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2022
Tennisturnier in Miami Gardens